Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, de voormalige regeringspartij van de Duitse Democratische Republiek 
 sed (software), een programmeerbaar tekstbewerkingsprogramma, vooral populair binnen de besturingssystemen unix en linux 
 Surface-conduction electron-emitter display, een plat hogeresolutiescherm
 Sed-festival, een jubileumfeest van vernieuwing in het Oude Egypte